Goran ist ein slawischer sowie ein kurdischer männlicher Vorname
 Goran (Vorname) 

Goran ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah Goran (1904–1962), kurdischer Poet 
 Lester Goran (1928–2014), US-amerikanischer Schriftsteller

Goran ist eine andere Bezeichnung für die Sprache der Daza
 Dazaga 

Goran bezeichnet eine Stadt in Aserbaidschan
 Goran (Aserbaidschan)

Goran ist auch die Einzahl von
 Goranen, eine südslawische Volksgruppe
 Gorani, ein kurdischer Volksstamm

Siehe auch:
 Tell Goran